Носа́тки — традиционное русское название двух совершенно не родственных друг другу групп насекомых.
 Носатки  — семейство полужесткокрылых подотряда цикадовых.
 Носатки  — подсемейство бабочек из семейства нимфалиды.
 Носатки () — род бабочек из подсемейства Libytheinae семейства нимфалиды.

См. также 
 Носач (значения)